Межконтинентальный кубок 1961 () — 2-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матчи которого состоялись 4, 17 и 19 сентября 1961 года. Трёхматчевый турнир проходил между португальским клубом «Бенфика», победителем Кубка европейских чемпионов 1960/61, и уругвайским клубом «Пеньяроль», победителем Кубка Либертадорес 1961.

Первый матч проходил в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» и закончился победой хозяев 1:0. Второй и третий матч проходили в Монтевидео на стадионе «Сентенарио», и оба закончились в пользу «Пеньяроля» со счётом 5:0 и 2:1.

Статистика матчей

Первый матч

Второй матч

Третий матч. Плей-офф

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1960/1961
 Кубок Либертадорес 1961

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах

Межконтинентальный кубок 1961
Межконтинентальный кубок 1961
Спорт в Португалии в 1961 году
Спорт в Уругвае в 1961 году
1961 год в футболе
Сентябрь 1961 года
События 4 сентября
События 17 сентября